Gewone witvlakbladroller
 Grote witvlakbladroller